

Содержание 
На следующий день Льюиса находят мертвым, тем же М.О., но они знают, что убийца был в ресторане Крокетта. Теперь убийца смотрит видео Крокетта, и Крокетт получает звонок от Луис Блайт, которая соглашается на свидание в том же ресторане, в котором он (и Лоис) были прошлой ночью. Отдел определяет, что Луис присоединилась к клубу за неделю до начала убийств и покинула Даллас на следующий день после того, как убийства там прекратились, и Таббс подтвердил через Майтреда, что Луис была там накануне вечером, но не может подтвердить, была ли она с Льюисом. Крокетт и Лоис отправляются на свидание, затем идут к ней, где он замечает фотографию человека с Луис; она сказала, что это ее брат Дэнни, который находится в квартире. Луис оправдывает себя, и Крокетт немного подсматривает, но ничего не находит и уезжает, чтобы вернуться на свою лодку.

Создание

Эфир 
«Любовь с первого взгляда» вышел в эфир на телеканале ABC 15 января 1988 года.

Отзывы

Примечания

Ссылки 
 

Серии «Полиции Майами»